Трубчанинов — фамилия; имеет женскую форму Трубчанинова.
 Трубчанинов, Валентин Петрович — советский борец классического и вольного стилей, чемпион и призёр чемпионатов СССР, заслуженный мастер спорта СССР
 Трубчанинов, Виктор Иванович (род. 1949) — советский и украинский график, член Национального союза художников Украины от 1984 года.
 Трубчанинов, Сергей Васильевич (род. 1962) — украинский историк, краевед, издатель, член Национального союза краеведов Украины.